Bowen (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Bowen (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Bowen (Queensland), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
Bowen Coal-centrale, een thermische centrale in de Amerikaanse staat Georgia
Bowen-reactiereeks, een rangschikking van mineralen
Bowen Techniek, lichaamsgerichte therapie, gericht op het activeren van het zelfgenezend vermogen

Personen
Andrea Bowen, een Amerikaanse actrice
Norman Levi Bowen, een Canadese petroloog en geochemicus
James Bowen, een Engelse schrijver en straatmuzikant
York Bowen (1884-1961), een Engels componist, pianist en muziekpedagoog